Степан Полков (ум. вероятно в 1681—1682) — русский дипломат третьей четверти XVII века; дьяк. Участник посольства в Великое герцогство Тосканское 1659—1660 годов, переговоров с Речью Посполитой, посольства в Западную Европу 1680—1682 годов.

Посольство в Тоскану 
В 1659 году, ещё в бытность свою подьячим Поместного приказа, участвовал в посольстве дворянина Василия Лихачёва с дьяком Иваном Фоминым в Великое герцогство Тосканское. Получив 23 июня 1659 года указ о посольстве, они выехали из Москвы 8 июля через Переславль, Ярославль и Вологду, прибыли 17 августа в Архангельск, взяли из тамошних доходов 500 ефимков на посольство, как было приказано им в Москве, да для бережения государевой соболиной казны целовальника. По совершении молебствия в Соборной Преображенской церкви посланники 22 сентября на данных воеводой баркасах, в сопровождении стрельцов под начальством головы и сотника, подошли к отправлявшимся в море английским кораблям, но только 24 сентября вышли в море. 26 сентября они лишились одного из спутников (умер переводчик Тимофей Топоровский). 3 декабря посланники были в Гибралтарском проливе, 1 января 1660 года у Балеарских островов, в ночь на 4 января были у острова Сардиния, а днём у острова Корсика, а уже 5 января были в Ливорно, а оттуда прибыли в Пизу, где на 12 января назначена была аудиенция у герцога Тосканского Фердинанда.

В день приёма, когда за ними пришёл «пристав», посланный от герцога, и объявил о цели своего прихода, то, уверившись предварительно, что других послов не было, они двинулись во дворец. По обычаю того времени, существовавшему в Русском царстве при посольском деле, впереди шёл, как подьячий, Степан Полков, неся пред собой государеву грамоту, возле него «немцы» несли «любительные поминки» — подарки флорентийскому герцогу от царя, состоявшие из шкур богатых соболей. Когда посланники предстали пред герцогом, дьяк Иван Фомин взял грамоту из рук Полкова, а дворянин Василий Лихачёв прочёл её. Когда после приёма был обед, то за обедом они узнали, что Фердинанда уже нет в Пизе, что он уехал во Флоренцию, куда нужно было ехать и посольству. На аудиенции в Пизе посланники благодарили за «учиненное в 1657 году российскому посольству (Чемоданову и дьяку Постникову) вспомоществование», а также объявили, что государь не только дозволяет подданным Фердинанда иметь торговые сношения с Архангельском, но и приезжать в Москву; просили посланники, чтобы им было дозволено за государев счёт купить во Флоренции товары, но чтобы отпущены они были беспошлинно.

13 января посланники прибыли во Флоренцию и были торжественно встречены за городом. По приезде во Флоренцию они получили известие, что они должны будут представляться герцогине и герцогу-сыну; отказываясь от аудиенции за неимением инструкции от своего правительства, посланники согласились на неё; но только тогда, когда герцог написал письмо, в котором указывал на обычай других иностранных посольств и на предыдущее русское посольство Чемоданова и Постникова. Перевод был сделан Степаном Полковым совместно с присланным переводчиком герцога и 19 января они были на приёме. 25 января посвящено было осмотру города, 14 февраля они были на прощальной аудиенции, а на 15 февраля назначен был отъезд.

17 февраля посланники были в Болонье. Проехав через Пьяченцу, они 23 февраля прибыли в Милан и, остановившись здесь, на другой день послали Степана Полкова в сопровождении толмача Плетникова к Миланскому наместнику с проездными грамотами. Наняв 26 февраля подводы, они выступили. Далее путь шёл через Швейцарию, Сен-Готард, Люцерн, Базель, где тотчас по прибытии они отправили к курфюрсту с проездными государевыми грамотами Степана Полкова. Курфюрст прислал к посланникам с Полковым двух доверенных своих лиц, которые объявили, что им нужно будет двигаться дальше Рейном. 27 марта прибыли в Амстердам, где, тотчас по прибытии, послали Степана Полкова просить принять их в город и дать двор для стоянки. 28 апреля они выехали в море. Приехав в Архангельск, они 7 июня писали о своём приезде к воеводе стольнику Ивану Милославскому, а 10 июня были в Холмогорах и с Холмогор послали известие в Москву. Прибыв в Москву, они представили государю грамоту (от 24 февраля) герцога Тосканского, в которой он благодарил за присылку посольства и за полученные дары.

Перегороворы с Речью Посполитой 
В 1662 году Полков вместе с генерал-поручиком Вильямом Драммондом и с подьячим Долгово участвовал в съезде в Красном. Целью этого съезда был размен пленными, но, как известно, съезд не увенчался успехом.

27 февраля 1668 года Полков послан был гонцом в Варшаву довести до сведения Польского короля об измене гетмана Ивана Брюховецкого. 14 января 1671 года Полков послан был опять гонцом в Варшаву, чтобы уведомить короля о мирном договоре, заключённом Москвой с крымцами; в мае, возвратившись в Москву, Полков представил государю, в свою очередь, грамоту от короля с жалобами на гетмана Петра Дорошенко.

17 марта 1674 года, в день государевых именин, Полков был пожалован из подьячих в дьяки, и стал находиться в Посольском приказе и в тот же день назначен в состав Андрусовского 2-го съезда для заключения вечного мира. Много времени ещё прожили послы в Москве и лишь 10 июня выехали; но съезды начались только 16 сентября и продолжались вплоть до нового года. Переговоры уполномоченных с той и другой стороны велись с особенной осторожностью, но остались без результатов. Поляки, несмотря на затруднительное своё положение вследствие войны с турками, не переставали требовать возвращения Киева и других городов, только что завоёванных Россией, на что русские не могли согласиться. 31 декабря решено было составить запись не нарушимо хранить первый Андрусовский договор.

Дальнейшая деятельность 
Сделавшись дьяком Посольского приказа, Полков за это время был дьяком и в Приказах, связанных с ним (Новгородский, Малороссийский и др.). Дьяком Посольского приказа Полков был вплоть до своего назначения дьяком при воеводе в Ярославль (около июня 1675 года). В конце 1675 года он уже был дьяком в Олонце, где оставался и в 1676 году. По возвращении из Олонца, в апреле 1678 года, Полков опять был в Посольском приказе, но вскоре, уже с мая, ему велено не быть в этом Приказе. Затем в этом же году Полков был дьяком в Иноземном и Рейтарском приказе. В 1679 году, может быть, ещё находясь в Иноземном приказе, Полков назначен быть в приставах с Семёном Толочановым при Польском посольстве, в том году прибывшем к государю в Москву.

В октябре 1680 года со стольником Петром Потёмкиным Полков отправлен был в посольстве в Испанию и Францию, откуда им было велено заехать в Англию на обратном пути, что они и сделали. В Лондон они прибыли 21 ноября 1681 года. Полков, вероятно, и умер в Англии, в конце ноября, а Потёмкин, 24 ноября получив аудиенцию у короля, выехал 15 февраля 1682 года, а приехал в Москву 4 августа, — уже без Полкова.

Примечания

Литература 
 

Дьяки
Дипломаты России